Фолкмар, Фолькмар

 Великий Фолкмар (словац. Veľký Folkmar) — село в окрузі Ґаланта Трнавського краю Словаччини. 
 Фолькмарзен () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.
 Фолькмар Деннер (Volkmar Denner) - голова правління компанії Robert Bosch GmbH.